Дикирх (, ) — один из трёх округов Люксембурга.

География 
Расположен в северной части страны. На севере и западе граничит с Бельгией, на востоке с Германией и округом Гревенмахер, на юге с округом Люксембург.

Состоит из кантонов Клерво, Дикирх, Реданж, Вианден, Вильц.

Округа Люксембурга